100 богатейших бизнесменов России (2007) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в майском выпуске 2007 года. Список является оценочным и составляется на основе методики, разработанной в США. 
В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

60 человек из списка обладают более чем миллиардным состоянием. Совокупное состояние, обладаемое участниками списка, составляет 337,32 миллиардов долларов.

Список Forbes

Ссылки 
100 богатейших бизнесменов России

Россия2007

Россия